The Muppets at Walt Disney World è uno Special televisivo del regista e produttore cinematografico, Jim Henson del 1990, che segna la fusione con la Walt Disney Company in un modo del tutto originale: la Walt Disney era intenzionata a firmare un contratto per acquistare i diritti sui Muppet, ma l'accordo saltò a causa della morte di Henson.

Trama 
I celebri Muppet e le loro spensierate gang, penetrano senza pagare il biglietto nel parco di Walt Disney World, cercando di sfuggire ad una guardia di sicurezza, interpretata da Charles Grodin. I Muppet vivono spensieratamente tutto ciò che il parco offre. Alla fine tutti si riuniscono nell'ufficio di Topolino, che nello special televisivo vediamo come cartone animato, dove dà il benvenuto a tutti i Muppets nella grande famiglia Disney.

Note
È l'ultimo progetto dei Muppet a cui ha lavorato Jim Henson, prima del suo decesso, avvenuto il 16 maggio 1990.
Lo special è andato in onda il 6 maggio 1990, 10 giorni prima della morte di Jim Henson.

Collegamenti esterni 
 

Film dei Muppet